

Geografia

Austria 
 Weinburg – comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Weinburg am Saßbach – ex comune ora frazione di Sankt Veit in der Südsteiermark, comune nel distretto di Leibnitz (Stiria)

Francia 
 Weinburg – antico nome tedesco di Weinbourg, comune nel dipartimento del Basso Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)